Bogdán Tibor
 Bogdán Tibor (1946–2020) újságíró
 Bogdán Tibor (?–)  jogász, az Igazságügyi Minisztérium miniszterhelyettese (1989-1990), majd az Igazságügyi Minisztérium államtitkára (1990-1993),  2019-ben a Közigazgatási Felsőbíróság létrehozását felügyelő kormánybiztos , 2019-től a magánosított Budapesti Corvinus Egyetemet fenntartó alapítvány vagyonellenőre
Bogdan Tibor
 Bogdan Tibor (1919–?) pszichológus, szociológus, pedagógus, szakíró

Jegyzetek